Читкан:

Населённые пункты 
 Пакистан 
 Читкан — город в провинции Белуджистан.

 Россия 
 Читкан — населённый пункт (блок-пост) в Сковородинском районе Амурской области.
 Читкан — село в Баргузинском районе Бурятии.

Реки 
 Читкан — в Амурской области.
 Читкан — в Бурятии.